Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Boston 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Kathy Jordan e Anne Smith erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in finale 6–3, 6–1 contro Jo Durie e Ann Kiyomura.

Teste di serie
 Kathy Jordan /  Anne Smith (finale)
 Claudia Kohde Kilsch /  Eva Pfaff (semifinali)
 Rosemary Casals /  Virginia Ruzici (semifinali)
 Kathleen Horvath /  Yvonne Vermaak (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Boston 1983